Madeira může znamenat:

místopisné jméno
 Madeira (řeka) – řeka v Brazílii
 Madeira (souostroví) – souostroví v Atlantském oceánu (Portugalsko)
 Madeira (ostrov) – hlavní ostrov souostroví Madeira
 Madeira (Ohio) – město v Ohiu (USA)

jiný význam
 Madeira (víno) – víno ze souostroví Madeira
 Madeira (textil) – lehká plátěná látka s vyšívaným vzorem v téže barvě